Родни Эрл Маккре́й (; родился 29 августа 1961, Маунт-Вернон, Нью-Йорк) — бывший американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда. Учился в Луисвиллском университете, в 1983 году был выбран на драфте НБА под 3-м номером командой «Хьюстон Рокетс». Позже выступал за команды «Сакраменто Кингз», «Даллас Маверикс» и «Чикаго Буллз». Всего в НБА провёл 10 сезонов. В сезоне 1992/1993 годов Маккрей стал чемпионом НБА в составе Чикаго. В 1980 году он стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта. Один раз включался в 1-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1988), а также один раз — во 2-ю сборную всех звёзд защиты НБА (1987). В 1990 году Маккрей стал лидером регулярного чемпионата НБА по количеству проведённого времени на площадке. В 1983 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Metro. Всего за карьеру в НБА сыграл 768 игр, в которых набрал 9014 очков (в среднем 11,7 за игру), сделал 5087 подборов, 2750 передач, 585 перехватов и 493 блок-шота.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Луисвилл Кардиналс» (баскетбол)